Segnitz steht für

 Gottfried von Segnitz (1827–1905), deutscher Botaniker und Gutsbesitzer
 Hermann Segnitz (1923–2006), deutscher Kaufmann

sowie für 
 Segnitz, Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Kitzingen